Бамберг има више значења:
 Бамберг
 Округ Бамберг (Јужна Каролина)
 Бамберг (Јужна Каролина)